

Papes 
Urbain est le nom de règne porté par :
 Urbain ,  pape de 222 à 230 ; saint ;
 Urbain II, 157 pape de 1088 à 1099 ; bienheureux ;
 Urbain III, 172 pape de 1185 à 1187 ;
 Urbain IV, 182 pape de 1261 à 1264 ;
 Urbain V, 200 pape de 1362 à 1370 ; bienheureux ;
 Urbain VI, 202 pape de 1378 à 1389 ;
 Urbain VII, 228 pape de 1590 à 1590 ;
 Urbain VIII, 235 pape de 1623 à 1644.

Saints chrétiens

Patronyme 

 Ismaÿl Urbain (1812-1884), journaliste, interprète français ;
 Raoul Urbain (1837-1902), personnalité de la Commune de Paris ;
 Georges Urbain (1872-1938), chimiste français ;
 Alexandre Urbain (1875-1953), peintre et graveur français
 Achille Urbain (1884-1957), zoologiste français ;
 Fernand Urbain (1910-2009), peintre belge ;
Yves Urbain (1914-1971), personnalité politique belge ;
 Robert Urbain (1930-2018), homme politique belge ;
 Paule Urbain (1935-), actrice belge ;
 Jacques Urbain (1923-), poète suisse ;	
 René Urbain (1927-2016), coureur cycliste français ;
 Jean-Didier Urbain (1951-), anthropologue et professeur d'université français ;	
 Yves Urbain (1957-), dessinateur de bande dessinée belge.

Prénom 
 
 Urbain (-1134), prélat gallois ;
 Urbain (-1453), ingénieur hongrois.

Pseudonyme 

 Urbain (1987-), humoriste français.

Personnages de fiction 
 Urbain, personnage de la bande dessinée Agrippine ;
 Urbain, premier pseudonyme du personnage central de Journal d'Hirondelle ;
 Urbain, personnage central de La bite à Urbain.

Références 

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom français
Patronyme français
Patronyme belge